Серія A 2016—2017 — 83-й розіграш чемпіонату Серії А. Регулярний чемпіонат стартував у вересні 2016 року, фінішував фінальним матчем плей-оф 22 січня 2017. Чемпіонат проходив в рамках Альпійської хокейної ліги. Чемпіоном втретє став «Ріттен Спорт».

Регулярний сезон 

;

Фінал чотирьох

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Офіційний сайт 
 eliteprospects 

2016—2017
Італія
Італія
2016 в італійському спорті‎
2017 в італійському спорті‎